est un centaure ayant un aphélie supérieur à 400 UA découvert en 2014, mais repéré sur des photos datant de 2004.

Comparaison d'orbites

Notes et références 

 

 

Objet transneptunien extrême
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2004
Centaure (planétoïde)
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā
Planète mineure non numérotée